ISO 3166-2:RS is een ISO-standaard met betrekking tot de zogenaamde geocodes. Het is een subset van de ISO 3166-2 tabel, die specifiek betrekking heeft op Servië.

De gegevens werden tot op 26 november 2018 geüpdatet op het ISO Online Browsing Platform (OBP). Hier worden 2 autonome provincies - autonomous province (en) / province autonome (fr) / autonomna pokrajina (sr) – , 1 stad - city (en) / ville (fr) / grad (sr) – en 29 districten - district (en) / district (fr) / okrug (sr) - gedefinieerd.

Volgens de eerste set, ISO 3166-1, staat RS voor Servië, het tweede gedeelte is een tweecijferig nummer (met voorloopnullen).

Codes

Zie ook 
 Bestuurlijke indeling van Servië
 District van Servië
 ISO 3166-2:CS, de voorganger van de set van codes voor de unie Servië en Montenegro.
 .yu, .cs, .me en .rs

2:RS